Цыпочка () — американская фэнтезийная комедия 2002 года, режиссёр Том Брэди
 Цыпочка () — польский мультфильм 2009 года, режиссёр Михал Соха

См. также 
 Цыпочки